Ein Impulsgenerator ist

 Impulsgenerator (Energietechnik), zur Erzeugung kurzer, leistungsstarker elektrischer Impulse
 Impulsgenerator (Elektronik), in elektronischen Schaltungen zur Schwingungserzeugung